De 45ste editie van de Ronde van Wallonië vond plaats van 22 tot 26 juli 2018. De race maakt deel uit van de UCI Europe Tour 2018-kalender in categorie 2.HC en werd gewonnen door Tim Wellens.

Ploegen 
Twintig teams namen deel aan deze Tour van Wallonië - zes WorldTeams, elf professionele continentale teams en drie continentale teams:

Etappes

Etappe-overzicht

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe 
Een ontsnapping van elf renners wordt ingezet in de laatste twintig kilometer, wanneer Cavagna met een kleine voorsprong aanvalt en vasthoudt maar de laatste twee kilometer ingehaald wordt. De sprint wordt gewonnen door Debusschere.

Tim Wellens neemt de leiding van het algemeen klassement dankzij een bonus van drie seconden.

Eindklassement

algemeen eindklassement 

2018
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2018
UCI Europe Tour 2018